Repin es un apellido de origen ruso. Puede hacer referencia a:

Iliá Repin, pintor ruso (1844-1930); o a
Vadim Repin, violinista clásico ruso (n.1971).